Куява — польская фамилия, .
 Куява, Антоний (1908—1968) — польский ксёндз, узник ГУЛАГа, активный участник Кенгирского восстания.
 Куява, Радослав (род. 1965) — польский государственный деятель, начальник Службы военной разведки с 2008.

Куява — средневековое сербское женское имя, .
 Куява Радинович (около 1385—1434) — боснийская королева, вторая из трёх жён короля Стефана Остоя

Этноним 
 Куявы — западнославянское племя, жившее между средним течением реки Вислы и верхним течением р. Нотец. В X веке вошли в состав единой польской народности.

Топонимы 
 Куява — село в гмина Голюб-Добжинь Голюбско-Добжинский повята Куявско-Поморского воеводства
 Куява — село в гмине Осек Бродницкий повята Куявско-Поморского воеводства
 Куява — деревня в Любушском воеводстве, в Кросненском повяте в гмине Губин
  — деревня в муниципалитете Даниловград в Черногории.